Het Nederlands kampioenschap dammen 2001 werd van 7 tot en met 21 april 2001 (met rustdagen op 8 en 15 april) in Zwartsluis gespeeld met barrages op 25 en 26 mei en 26 juni. 
Kampioen werd Harm Wiersma door in het toernooi met 16 punten uit 13 partijen met Hans Jansen en Hein Meijer op de gedeelde 1e plaats te eindigen en de barrage na loting te winnen. 
Harm Wiersma was deelnemer op uitnodiging van het KNDB-bestuur. 
Debutanten waren Cor van Dusseldorp en Anton Kosior.

Barrage om de titel
Op 25 mei werd een barrage met rapidtempo gespeeld waarin Meijer afviel. 
Jansen en Wiersma speelden vervolgens op 26 mei 5 sets van 2 partijen met rapidtempo. 
Alle sets eindigden in 2-2 waarna de barrage voor onbepaalde tijd werd opgeschort. 
In de 4e set wonnen overigens eerst Wiersma en daarna Jansen een partij. 

Op 26 juni speelden Jansen en Wiersma een sneldambarrage waarin alle 10 partijen in remise eindigden. 
Ten slotte vond er een loting om de titel plaats die Wiersma won.

Resultaten

Externe links
 Eindstand op Toernooibase
 Fragmenten deel 1
 Fragmenten deel 2
 Fragmenten deel 3
 Fragmenten deel 4

Dammen in 2001
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen